

Geografia

Izrael 
 En Dor – kibuc
 Dor – moszaw

Węgry 
 Dör – miejscowość

Osoby

Imiona 
 D’or Fischer – amerykański koszykarz
 Dor Elo – izraelski piłkarz
 Dor Hugi – izraelski piłkarz
 Dor Peretz – izraelski piłkarz

Nazwiska 
 Dawid D’Or – izraelski pisarz
 Karin Dor – niemiecka aktorka
 Milo Dor – austriacki pisarz

Inne 
 Dor – film

Zobacz też 
 Bol d’Or
 Côte-d’Or
 Dohr
 Dorr
 Friedrich d’or
 Val-d’Or Foreurs